Wapen van Mexico (land), het wapen van het Noord-Amerikaanse land Mexico;
Wapen van Mexico (staat), het wapen van de Mexicaanse deelstaat Mexico;
Wapen van het Federaal District (Mexico), het wapen van Mexico-Stad.